Der Dreiband-Weltcup 1999/3 war das dritte UMB/BWA-Weltcupturnier im 14. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 11. bis zum 14. November 1999 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Berlin statt. Es war das elfte Dreiband-Weltcup Turnier in Deutschland.

Geschichte 
Berlin war das letzte Dreiband-Weltcup Turnier das das unter der BWA-Leitung von Dr. Werner Bayer, dem Gründer des Weltcups, stattfand. Er musste sich aus gesundheitlichen Gründen aus dieser Funktion zurückziehen. Wie es mit der neuen Führung der BWA weitergeht, steht noch nicht fest. Für den Italiener Marco Zanetti war es ein besonderes Turnier. Er musste neun Jahre, nach seinem ersten Sieg beim Weltcup 1990 in Palma de Mallorca, auf seinen zweiten Sieg warten. In Berlin war er aber der überragende Akteur. Als Qualifikant konnte sich der Essener Martin Horn bis ins Finale kämpfen. Hier war er aber gegen Zanetti chancenlos. Für Horn war es aber seine bisher beste Weltcup-Platzierung. Durch seinen dritten Platz übernahm der US-Amerikaner Sang Chun Lee die Führung im Gesamt-Weltcup. 

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 16 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Dazu kommen vier Spieler die eine BWA-Wildcard erhielten. Das ganze Turnier wird im KO-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Semih Saygıner
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Christian Rudolph 
  Marco Zanetti 
  Sang Chun Lee
  Dion Nelin 
  Eddy Leppens 
  Gerwin Valentijn
  Andreas Efler
  Tonny Carlsen
  Raymond Ceulemans
  Jorge Theriaga
  Francis Forton
  Henk Habraken

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

Wildcards :
  Nikos Polychronopoulos
  Norbert Ohagen
  Klaus Bosel
  Lutz Schwab

Qualifikation 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der Hauptqualifikation qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für das Hauptturnier.

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1999 3
Karambolageveranstaltung 1999
Billardturnier in Berlin